Sergio Cresto – copilota di rally statunitense
 Geminio Cresto – generale romano
 Socrate Cresto – usurpatore del Regno di Bitinia
 Monte Cresto – montagna delle Alpi Biellesi, in Italia